La Soummam est d'abord un fleuve algérien.
 La Vallée de la Soummam est une vallée en Kabylie.
 Le Soummam est un navire militaire algérien.
 Le Congrès de La Soummam.
 La Radio de la Soummam est une radio locale algérienne.
 L'Aéroport de la Soummam est un aéroport algérien.
 La Laiterie Soummam est une entreprise algérienne de produits laitiers.